Slag om de Schelde - militaire operatie in de Tweede wereldoorlog
 De Slag om de Schelde (film) - Nederlandse film